

Cinema 
 Mascherata (Maskerade) – film del 1934 diretto da Willi Forst
 Mascherata (Maskarad) – film del 1941 diretto da Sergej Gerasimov

Letteratura 
 La mascherata – romanzo di Alberto Moravia del 1941